Этот список является списком видов млекопитающих, обитающи на территории Бермудских островах. Из 23 указанных в таблице видов 0 находятся в критическом положении, 4 находятся под угрозой исчезновения, 0 уязвимы 0 близки к угрожающего состояния.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список 

</center>

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Бермуды
Природа Бермудских островов